Maskelyne ist ein britischer Familienname, folgende Personen trugen diesen Namen:

 Nachkommenschaft von William Maskelyn, of Purton, Wiltshire
 Nevil Maskelyne (1732–1811), britischer Hofastronom
 Nevil Maskelyne (Zauberkünstler) (1863–1924), britischer Zauberkünstler
 Nevil Story Maskelyne (1823–1911), englischer Geologe, Mineraloge und Politiker
 Jasper Maskelyne (1902–1973), britischer Bühnenzauberer, Sohn des Bühnenzauberers Nevil Maskelyne, bekannt als „War Magician“
 John Nevil Maskelyne (1839–1917), britischer Bühnenzauberer und Nachfahre von Nevil Maskelyne

Außerdem:
 Maskelyne (Mondkrater), benannt nach Nevil Maskelyne
 Maskelyne-Passage, Meerenge im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis